Once Upon a Dream peut désigner :

Cinéma 
 La Rose et l'Oreiller (Once Upon a Dream), film britannique réalisé par Ralph Thomas en 1949.

Musique 
 Once Upon a Dream, chanson du film d'animation La Belle au bois dormant (1959) connue en version française sous le nom C'était vous ou J'en ai rêvé ;
 Once Upon a Dream, album de The Rascals sorti en 1968 ;
 Once Upon a Dream, album de Dimie Cat sorti en 2014.

Voir aussi 
 Disney's Once Upon A Dream, une parade des parcs Disney.
 
 

Homonymie de titre